Eismann steht für:
 Eismann, fahrender Verkäufer von Speiseeis, siehe Eisverkaufswagen
 Eishändler, Verkäufer von Wassereis zu Kühlungszwecken
 Eismann Tiefkühl-Heimservice
 österreichische und teilweise süddeutsche Bezeichnung für Eisheilige

Eismann ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Eismann (1872–1956), deutscher Priester
 Georg Eismann (1899–1968), deutscher Pädagoge und Musikwissenschaftler
 Gustav Eismann (1824–1884), Bürgermeister von Kiew
 Marie Blank-Eismann, deutsche Schriftstellerin
 Peter Eismann (* 1957), deutscher Politiker (CSU), MdL Bayern
 Sonja Eismann (* 1973), deutsche Journalistin und Kulturwissenschaftlerin
 Sören Eismann (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Walter Eismann (1907–1940), deutscher Lehrer und Regierungsbeamter
 Wolfgang Eismann (* 1942), deutscher Slawist

Siehe auch:
 Eißmann
 Iceman